Blond kan avse:

 Blond (1969–1970) – svensk musikgrupp från 1960-talet
 Blond (1990-talet) – svensk musikgrupp från 1990-talet